

Patronyme 

 Bob Hoover (1922-2016), pilote de show aérien, pilote d'essai et pilote de combat pour l'armée de l'air des États-Unis ;
 Calvin Bryce Hoover[en] (1897-1974), économiste de renom et professeur d'université. 
 Colleen Hoover (1979-), autrice américaine ;
 Elizabeth Hoover, personnage fictif des Simpson ;
 Gavin Hoover (1997-), coureur cycliste américain ;
 Herbert Hoover (1874-1964),  des États-Unis ;
 J. Edgar Hoover (1895-1972), directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI) ;
 Lou Henry Hoover, épouse du président Hoover ;
 Robert Francis Hoover (1913-1970), botaniste américain.

Toponyme 
 Hoover, ville de l'Alabama
 Hooverville, le surnom des bidonvilles de la Grande Dépression
 Lacs Hoover, lacs de Californie

Divers 
 Barrage Hoover construit sur le Colorado entre 1931 et 1935
 Hoover Institution, think tank fondé par le président du même nom
 Hoover, un fabricant d'électroménager
 Hoover, un groupe de post-hardcore
 Hoover est le premier nom du groupe Hooverphonic
 Indice de Hoover, en économétrie, une mesure d'inégalité de revenu
 Signe de Hoover, en médecine, un élément de diagnostic
 Hoover, un film américain
 Hoover, une espèce de l'univers de Star Wars

Homonymie de toponyme